Blumenstraße 29 ist die Adresse folgender Gebäude:
 Blumenstraße 29 (Coburg), Teil des Ensembles Lutherstraße, siehe Liste der Denkmäler in Coburg/L #Lutherstraße
 Blumenstraße 29 (Fürth), siehe Liste der Baudenkmäler in Fürth/B #Blumenstraße
 Blumenstraße 29 (Görlitz), siehe Liste der Kulturdenkmale in Innenstadt (Görlitz), Bi–D
 Blumenstraße 29 (Lippstadt), siehe Liste der Baudenkmäler in Lippstadt
 Blumenstraße 29 (München)

Siehe auch:
 Blumenstraße